

События 
 Начало правления короля Леона Ордоньо III.
 Город Танжер () присоединён к халифату Омейядов.
 Поход Оттона Великого в Италию для поддержки вдовствующей королевы Аделаиды против Беренгара II. Победа Оттона. Его женитьба на Аделаиде. Установление контроля над Сев. Италией (Ломбардией).
 Национальная реакция в Китае против кочевников. Гонения на буддизм.
 951—960 — Династия Поздняя Чжоу в Китае.
 хронист Флодоард стал епископом Нуайона

Родились 
 Нарекаци, Григор
 Генрих II (герцог Баварии)

Скончались 
 1 января — в Леоне умер Рамиро II.

См. также